Véjove o Veiovis (en latín: Veiovis, Vediovis) es un dios romano de carácter infernal. Fue identificado con Júpiter cuando este era joven y también con el Apolo griego. Lo adoraban sobre todo en Roma y Bovillae. En la colina Capitolina y en la isla Tiberina fueron erigidos templos en su honor. Se le sacrificaban cabras para evitar plagas. Véjove se retrata como un hombre joven, sosteniendo un manojo de flechas (o los pernos del relámpago) en su mano, y es acompañado por una cabra. Lo basan probablemente en el dios Veive de los etruscos. 

Otros mitos hacen de Véjove un dios malévolo; el Júpiter malo que con sus rayos hiere y mata, así se dice que era un dios de la muerte por tormentas eléctricas.

Referencias 

Dioses de la mitología romana
Dioses etruscos
Dioses del inframundo